Zeoke (gmina Lučani) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Lučani
 Zeoke (gmina miejska Lazarevac) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac